

Cabeça de série 

  Jiří Veselý (Campeão)
  Dominic Thiem (Segunda Rodada)
  Mate Pavić (Primeira Rodada)
  George Morgan (Semifinal)
  Joris de Loore (Primeira  Rodada)
  Roberto Carballes (Semifinal)
  Ben Wagland (Primeira Rodada)
  Jeson Patrombon ''(Quartas de final)

<ol start="9">
  Bruno Sant'anna ''(Segunda Rodada)
  Andrew Whittington ''(Terceira Rodada)
  Filip Horanský ''(Primeira Rodada)
  Dimitri Bretting ''(Primeira Rodada)
  Nikola Milojević ''(Terceira Rodada)
  Mate Delić ''(Terceira Rodada)
  Sean Berman ''(Terceira Rodada)
  Lukáš Vrňák ''(Primeira Rodada)

Notas: Bruno Sant'Anna esqueci de pedir um lugar no torneio, mas recebeu um wild card para a campanha de qualificação, que se qualificou para o torneio..

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Final 

 Tabela oficial

S
Australian Open - Simples masculino juvenil